Соревнования по прыжкам в высоту на чемпионате мира в помещении 2014 года состоялись 8 и 9 марта на арене Ergo Arena.

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты чемпионата на официальном сайте IAAF

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2014